La Coupe d'Europe de hockey sur glace 1977-1978 fut la  de la Coupe d'Europe de hockey sur glace, première compétition européenne de club organisé par l'IIHF. La compétition se déroula du  au .

Le HK CSKA Moscou remporta le titre en battant en finale le Poldi SONP Kladno.

Premier tour 

Exemptés :  Tappara,  Brynäs IF

Deuxième tour

Troisième tour 

Exempté :  Poldi SONP Kladno

Quatrième tour 

Exempté :  SC Dynamo Berlin

Demi-finales 

Exempté :  HK CSKA Moscou

Finale

Bilan 
Le HK CSKA Moscou remporte sa  Coupe d'Europe.

Voir aussi

Références

Articles connexes 

Coupe d'Europe des clubs champions de hockey sur glace
Hockey sur glace en 1977
Hockey sur glace en 1978
Hockey sur glace M1